Statistiche aggiornate al 17 marzo 2019.

Statistiche di squadra

Incontri disputati

Riepilogo per avversario

Confronti nel Sei Nazioni

Confronti in Coppa del Mondo

Statistiche individuali

Presenze

Punti

Note

Bibliografia 
 

 
Italia Femminile